«Урал-2» — российский футбольный клуб из Екатеринбурга, фарм-клуб «Урала». Выступает во Второй лиге первенства России.

История 
Команда «Урал-2» была собрана зимой 2015/16 и заявлена 18 апреля для участия в третьем дивизионе, зона «Урал и Западная Сибирь». Костяк коллектива составили молодые воспитанники ДЮСШ «Урал». Задачей клуба было поставлено выступление в ПФЛ.
Команда выиграла зону «Урал и Западная Сибирь» в третьем дивизионе 2016 года, часть сезона-2017 провела в третьем дивизионе, а затем заявилась в Первенство ПФЛ, на этом уровне принимает участие, начиная с сезона 2017/18.

Молодёжная команда клуба «Урал» участвует в Молодёжной футбольной лиге.

В 1990-х годах на уровне ПФЛ также играл «Уралмаш-д» — дублирующий состав команды, носившей тогда название «Уралмаш» и выступавшей в высшей лиге.

Статистика выступлений

Главные тренеры 
 2017—2018: Олег Пичугин
 2018—2020: Юрий Матвеев
 с 2020: Денис Клюев

Достижения 
 Победитель Первенства России среди команд III дивизиона, зона «Урал и Западная Сибирь» 2016 года
 Обладатель Суперкубка Урала и Западной Сибири 2017 года
 Бронзовый призёр Первенства ПФЛ 2019/20 в группе «Урал-Приволжье»

Текущий состав 

|-
! colspan="5" style=background:#B0D3FB;|

|-
! colspan="5" style=background:#B0D3FB;|

|-
! colspan="5" style=background:#B0D3FB;|

До 2016 года

Дубль, молодёжная команда 
В 2006—2014 годах в Третьем дивизионе (зона «Урал и Западная Сибирь») выступала команда «Урал»-д (в 2013 году — «Смена», в 2014 — «Урал-М-Д»). В 1999 году в первенстве КФК сыграла команда «Уралмаш»-2.

«Уралмаш-д» 

«Уралмаш-д» — дублирующий состав главной команды, существовавший в 1994—2003 годах (главная команда носила тогда название «Уралмаш»), выступал в первенстве России (в 1993 году во второй лиге, а в 1994—1996 годах в третьей лиге ПФЛ). Был образован на базе верхнепышминского клуба «Металлург» в 1994—1996 годах и являлся фарм-клубом «Уралмаша».

Примечания

Ссылки 
 

ФК «Урал»
Футбольные клубы России